Deutscher Filmpreis — высшая национальная награда Германии в области кинематографа. Также известна как «Лола». Среди награждённых — Эльза Вагнер (Специальный приз за вклад в развитие немецкого кино, 1966), Катя Риман (1996, 1998, 2005), Ханна Шигулла (1970, 1975, 1971), Гёц Георге (1960, 1985, 1992, 1996) и др.

История 
Учреждена в 1951 году и изначально включала в себя номинации «Лучший художественный фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий» и присуждалась правительственной комиссией, в 1954 году были добавлены номинации «Лучшая мужская главная роль», «Лучшая женская главная роль», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая работа оператора» и «Лучшая музыка». С 1999 года награда представляет собой статуэтку в виде женской фигуры в красном платье. Имя «Лола» имеют героини популярных фильмов известных немецких режиссёров: Марлен Дитрих в «Голубом ангеле» Йозефа фон Штернберга, Барбара Зукова в картине «Лола» Райнера Вернера Фассбиндера и Франка Потенте в «Беги, Лола, беги» Тома Тиквера. С 2005 года присуждается  Немецкой киноакадемией (Deutsche Filmakademie). Общий призовой фонд премии составляет около 3 млн евро, выделяемых из государственного бюджета.

Номинации 
 Лучший художественный фильм (Bester Spielfilm)
 Лучший документальный фильм (Bester Dokumentarfilm)
 Лучший детский фильм (Bester Kinderfilm)
 Лучший режиссёр (Beste Regie)
 Лучший сценарий (Bestes Drehbuch)
 Лучшая мужская роль (Beste männliche Hauptrolle)
 Лучшая женская роль (Beste weibliche Hauptrolle)
 Лучшая мужская роль второго плана (Beste männliche Nebenrolle)
 Лучшая женская роль второго плана (Beste weibliche Nebenrolle)
 Лучшая работа оператора (Beste Kamera/Bildgestaltung)
 Лучший монтаж (Bester Schnitt)
 Лучшая работа художника по костюмам (Bestes Kostümbild)
 Лучшая музыка (Beste Filmmusik)
 Лучший монтаж звука (Beste Tongestaltung)
 Специальный приз за вклад в развитие немецкого кино
 Выбор зрителей: лучший немецкий фильм года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Deutscher Filmpreis  на сайте Internet Movie Database
 Promotion of German Film and Cinema by the German Federal Government
 film-zeit.de | Nominations and Winners of 2005

Кинопремии Германии
Награды по алфавиту
Кинопремии по алфавиту